Boké, ville de Guinée
 Boke, woreda d'Éthiopie
 Bokeh, terme de photographie venant du Japonais, désignant le flou d'arrière plan
 Boke, l'auguste dans un owarai

Homonymie de toponyme